Unex, UnEx oder UNEX bezeichnet
 University Explorer, einen Typ von Satellit, siehe Explorer-Programm
 Unex (Unternehmen), ein tschechisches Maschinen- und Anlagenbauunternehmen
 Unex Airlines, eine brasilianische Fluggesellschaft
 Universal Solvent Extraction, ein Verfahren in der Kernbrennstofftechnik, siehe Wiederaufarbeitung 
 Universität Extremadura, eine Universität in Spanien

Abkürzung